Frauenbach ist ein geographischer Name:

Stadt und Ort:
 Frauenbach, deutscher Name der Stadt Baia Mare, Kreis Maramureș, Rumänien
 Frauenbach (Neuhausen), Ortsteil der Gemeinde Neuhausen/Erzgeb., Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Frauenbach (Gemeinde Sankt Stefan im Rosental), Ortsteil der Gemeinde Sankt Stefan im Rosental, Steiermark

Gewässer:
 Frauenbach (Chiemsee), östlicher Zufluss des Chiemsees in Chieming, Landkreis Traunstein, Bayern
 Frauenbach (Donau), bei oder in Willendorf in der Wachau, Niederösterreich
 Frauenbach (Große Mühl), linker Zufluss der Großen Mühl in Schwarzenberg am Böhmerwald, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Frauenbach, alter Name der Bruchreihe, rechter Zufluss der Hurle in Harlingerode, Stadt Bad Harzburg, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Frauenbach (Kropsbach), rechter Zufluss des Kropsbachs vor Sankt Martin, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Frauenbach (Kirkeler Bach), linker Zufluss des Kirkeler Bachs vor Blieskastel-Mitte, Stadt Blieskastel, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Frauenbach, Unterlaufname ab der Stadt Kölleda der Schafau, rechter Zufluss der Lossa bei Frohndorf, Stadt Sömmerda, beide Orte im Landkreis Sömmerda, Thüringen
 Frauenbach (Mistel), rechter Zufluss der Mistel in Pettendorf, Gemeinde Hummeltal, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Frauenbach (Rotach), linker Zufluss der Rotach (zur Wörnitz) bei der Jammermühle, Gemeinde Wört, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Frauenbach (Schwarze Laber) – zwei Zuflüsse der Schwarzen Laber im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern; flussabwärts:
 Frauenbach (Schwarze Laber, Haumühle), linker Zufluss bei Haumühle, Stadt Velburg
 Frauenbach (Schwarze Laber, Steinmühle), linker Zufluss nach der Steinmühle, Stadt Velburg
 Frauenbach (Steinfurter Aa), linker Zufluss der Steinfurter Aa bei Merschkötter, Holthausen, Gemeinde Laer, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Frauengraben